Калинчук — фамилия.

Известные носители:
 Калинчук, Валерий Владимирович (род. 1949) — советский и российский учёный-механик, член-корреспондент РАН (2019).
 Калинчук, Екатерина Илларионовна (1922—1997) — советская гимнастка, двукратная чемпионка XV Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта (1952), заслуженный тренер РСФСР (1962).